Armonía Pendragon es un personaje ficticio de la trilogía The Traveller (La viajera) publicada inicialmente como fanfiction en la aplicación de wattpad y creada por Arianne D'lorme, cuya historia narra las diferentes misiones en el tiempo para evitar un apocalíptico final de la Tierra en el siglo XXIII.

Papel en la serie
Armonía es una joven de ascendencia inglesa que fue enviada al siglo XXI para matar a Steve Rogers más conocido por el Capitán América a quien se le considera culpable de la guerra que tiene lugar en el futuro.

Historia

En la cronología de la serie 
Armonía Jean Pendragon o simplemente Armonía Pendragon nació el 9 de noviembre de 1997 en Holmes Chapel, Cheshire- Inglaterra. Sus padres, el conde Arthur Pendragon (gran científico e investigador inglés) y Lady Elora Pendragon, de soltera Amat (Periodista española). Lady Elora falleció dando a luz y Arthur se quedó solo con la pequeña a la cual dejó en una habitación a la espera que esta muriera de hambre pero en verdad la ama de llaves la alimentaba, esto tuvo lugar solo la primera semana puesto que una tarde escuchó a la bebé llorar y fue a matarla pero al verla tan parecida a su madre y por sobre todo, las siete escamas que brotaban de su brazo izquierdo impidieron la matanza. Desde entonces y por los siguientes dos años la veía solo los días miércoles al momento de la cena y dejando a la ama de llames como la encargada de cuidar a la pequeña Armonía. Solo unos días después de cumplir los tres años durante una de las cenas padre-hija la niña hizo una rabieta porque nadie le servía un poco de zumo de naranja, la jarra se elevó casi dos metros de la mesa para luego caer sobre la misma. Esa misma madrugada su padre la llevó al sótano en donde tenía su "pequeño" laboratorio y sometiéndola al primer procedimiento quirúrgico de sus alocas experimentos.
Arthur siempre estuvo obsesionado con el alcance y evolución del cerebro humano encontrando en Armonía un espécimen el cual podía estudiar a su antojo pero con el tiempo retomó las investigaciones que hizo con Bruce Banner sobre el psique humano y sus cambios por sometimiento a la radiación y Armonía pasó de ser objeto de análisis a experimento, su niñez tenía como base una educación estricta y de excelencia durante el día y agujas y cortes durante la noche. Siendo sometida a análisis de todo tipo e incluso un intento de lobotomía que fue evitado cuando arrojó a su padre lejos y el picahielo se incrustó en la pierna del mismo causándole cojera por el resto de sus días. 

A los catorce años la KGB encontró en ella un gran potencial por lo cual decidieron reclutarla y su padre la vende a cambio de más dinero y recursos para sus investigaciones clandestinas y Armonía pasó a estar bajo la tutoría legal de KGB en donde fue entrenada en el arte de la defensa personal y se especializó en defensa israelí (Krav maga) además de otras artes como la música clásica, estrategia, uso de armas de fuego y armas blancas. Recibió entrenamiento especias con su telequinesia la cual para ese entonces había aumentado a tal grado que había dejado de mover objetos para controlar las moléculas y así detener pequeñas explosiones pero su estancia en las instalaciones soviéticas no duraron mucho puesto que tras cumplir un par de misiones descubrió que en realidad no sentía apego alguno por esa nación y tras decidir que por los únicos que en verdad mataría sería por su amada Inglaterra decidió escapar no sin antes conocer a a Natalia Romanova más conocido como la viuda negra quien fue enviada a llevarla de nuevo a la KGB. Armonía le suplicó a Natasha que por favor la dejara ir y lo único que recuerda después de eso es estar en un los vagones de carga de un tren-

Al volver a la mansión Pendragon le pidió a Maggie, la ama de llaves que la cuidó de pequeña que la ayudara a esconderse de su padre y vivir escondida en su propia casa lo que solo duró unos meses puesto que el Conde Pendragon la encontró una noche mientras ella se colaba a la cocina en busca de algo de comer y tras la promesa de no volver a llevarla al sótano ambos vivieron en relativa paz y Armonía solo tenía dieseis cuando todo eso pasó. La joven descubrió que una mujer visitaba a su padre en las noches y recordó que era la misma mujer que había visto de pequeña pero que por algún motivo había olvidado y solo requirió de unas horas para entender que esa mujer era ella, su yo del futuro la cual planeaba junto con su padre su entrega a un grupo a los que ellos llamaban la resistencia, su padre se refería a ellos como "salvación"de la tierra y que ella debía viajar para ayudar.

Durante el siglo XXIII 

Armonía viaja al siglo XXIII en donde la tierra está al borde de la muerte y una batalla toma lugar denominada "La guerra Milenaria" en el futuro distópico en el cual se encuentra muchas cosas han cambiado. Ya no existen los países y cada continente tiene un cometido, a cada uno se le ha asignado un poder, una especie de sector gubernamental y los cuatro poderes rigen la tierra a excepción de Europa que hace de juez imparcial pero este nuevo orden se vio amenazado por un grupo radical cuyos miembros, los griorian, buscan el poder absoluto del mundo y quienes buscan la forma de enviar ejércitos a otras dimensiones. Armonía es entrenada junto con varios jóvenes entre ellos su prima Melodía y la descendiente de Sharon Carter llamada Maureen. Dentro de su entrenamiento se les inserta un suero el cual pretende acentuar e incrementar el gen que les ha permitido sobrevivir a los viajes en el tiempo viajan a diferentes épocas del pasado, Armonía es enviada al siglo XV junto con Maureen en donde conoce Francis, el hijo bastardo de un rey y al cual ella salva de morir de peste negra y al volver Maureen les dice a todos lo que hizo Armonía poniendo en tela de juicio la capacidad de la joven por acatar posibles misiones y ambas se enfrentan a muerte dando así fin a la vida de Maureen y Armonía como una de las seleccionadas para las misiones, ella junto con su prima Melodía logran sobrevivir a las demás pruebas y son nombradas las viajeras oficiales, cada una con una misión, Armonía cuyo nombre clave ahora es Zafiro debe viajar al siglo XXI para acabar con uno de los fundadores de las ideas hostiles que desencadenan la guerra milenaria, ella debe matar al Capitán América.

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 Enlace externo a modo de ejemplo

Personajes ficticios